Franco Dinelli (n. 1937) – ex calciatore italiano, di ruolo portiere 
 Oliviero Dinelli (n. 1947) –  attore e doppiatore italiano

Pagine correlate 
Dini